The Football League 1904–05 var den 17. sæson af The Football League og dermed også det 17. engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af Newcastle United FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.

Resultater

First Division 
Efter at Woolwich Arsenal FC var rykket op i First Division, var 1904-05-sæsonen den første med deltagelse af et hold fra Sydengland. Der var ingen nedrykning fra First Division, eftersom divisionen blev udvidet fra 18 til 20 hold.

Second Division 

Sæsonen 1904-05 var den 13. i Second Division, som bestod af 18 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de tre lavest placerede hold måtte søge genvalg til ligaen.

Efter sæsonen skulle divisionen udvides fra 18 til 20 hold. Af de tre lavest placerede hold blev Doncaster Rovers FC ikke genvalgt til den efterfølgende sæson, og dermed fik klubben kun en enkelt sæson i ligaen i denne omgang. Det betød, at der skulle vælges fem nye hold til ligaen, og valget faldt på følgende fem hold:
 Chelsea FC
 Clapton Orient FC
 Hull City AFC
 Leeds City FC
 Stockport County FC

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1903-04 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1904
Fodbold i 1905